Stjärnorna kan syfta på:
 Stjärnorna – stor och självlysande himlakropp av plasma, se stjärna
 Stjärnorna (Lena Philipsson-låt) – en sång som Lena Philipsson hade en hit med 1994-1995
 Stjärnorna (Roger Pontare & Marie Bergman-låt) – en balladlåt framförd vid Melodifestivalsbidrag 1994
 Stjärnorna på slottet – svensk porträttserie i SVT1, sändes första gången i januari 2006
Stjärnorna (speedway) – en tidigare speedwayklubb i Hallstavi
 Stjärnorna (sång av Tuk Tuk Rally) – låt av Tuk Tuk Rally från 1992

Sånger med stjärnorna i titeln
 Vem tänder stjärnorna? – ballad av Eva Dahlgren från 1991
 Och du tände stjärnorna – album av Thorleifs från 1994
 Och du tände stjärnorna (sång) – låt av Thorleifs från 1994
 Fråga stjärnorna – låt av Cajsa Stina Åkerström från 1994

Se även
 Stjärna